Willem I van Horne, een edelman die leefde van 1200-1264
Willem II van Horne, een edelman die leefde van 1240-1300
Willem III van Horne, een edelman die leefde van 1270-1301
Willem IV van Horne, een edelman die leefde van 1303-1343
Willem V van Horne, een edelman die leefde van 1336-1357
Willem VI van Horne, een edelman die leefde van 1355-1417
Willem VII van Horne, een edelman die leefde van 1380-1433
Willem van Horne (1370-1400), een edelman die leefde van 1370-1400
Willem van Horne (1550-1580), een in 1580 onthoofd edelman